Detta är en lista över sjöar i Trosa kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Trosa kommun.

Lista

Trosa kommun
 Lista